

Вітбі — місто в Англії, у графстві Північний Йоркшир
 Вітбі — абатство

Вітбі — місто у провінції Онтаріо.

Вітбі — містечко вуглекопів у Західній Вірджинії

Див. також 
 Whitby Gothic Weekend